Dulce Barros de Almeida (São Francisco, 26 de outubro de 1952 — Goiânia, 3 de março de 2017) foi uma educadora brasileira, pesquisadora e professora universitária com destaque na área de educação inclusiva no Brasil.

Referências 

Professores da Universidade Federal de Goiás
Educadores de Minas Gerais
Pedagogos de Minas Gerais
Naturais de São Francisco (Minas Gerais)
Alunos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás